La palabra ramo puede referirse a:
parte o especialización de una disciplina, ciencia, arte, industria, etc.
un ramo de flores, conjunto de flores, ramas y hierbas de origen natural o artificial;
un ramo colateral, término empleado en anatomía para designar la parte colateral de un tallo principal, normalmente de vasos sanguíneos, nervios o vasos linfáticos;
una raza del género Bos, Ramo Grande;
al ramo leonés de Navidad, un ornamento religioso típico de la provincia de León (España);
la constelación del Ramo (Ramus Pomifer);
un sindicato de ramo, un sistema de organización sindical;
a Afelio Verde-Ramo del Castillo, militar chileno que participó en la Guerra del Pacífico.
Además, es el nombre que se le da a distintas plantas:
al ramo de las guindas (Ruscus aculeatus), una planta de la familia Asparagoideae;
 al nombre común de la planta Ceroxylon amazonicum;
 al nombre común de la planta Ceroxylon parvifrons.
a la compañía colombiana de ponques, Productos Ramo.